La Dolores, obra del 1891.
  La Dolores, òpera del 1895.
  Doloretes, sarsuela del 1901.
  La Dolores, pel·lícula del 1908.
  La Dolores, pel·lícula del 1923.
  La Dolores, pel·lícula del 1940.
  La copla de la Dolores, pel·lícula del 1947.

 María de los Dolores Peinador Narvión, inspiradora de les obres anteriors.